Biskupství ostravsko-opavské má více významů:
 Diecéze ostravsko-opavská – správní obvod katolické církve
 Biskupství ostravsko-opavské (úřad) – úřad biskupa a úřednictvo spravující diecézi, tento význam je nyní začleněn do článku o diecézi
 Biskupská rezidence v Ostravě – budova, kde sídlí biskupský úřad, na adrese Kostelní náměstí 3172/1, Ostrava - Moravská Ostrava

Reference